El Sacrificio bezeichnet:

 El Sacrificio (Tucumán), Ort in Argentinien
 El Sacrificio (Chiapas), Ort in Mexiko
 El Sacrificio (Coahuila), Ort in Mexiko
 El Sacrificio (Durango), Ort in Mexiko
 El Sacrificio (Sinaloa), Ort in Mexiko
 El Sacrificio (Tabasco), Ort in Mexiko